Samsung SPH-A520 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Подібні моделі 
 Motorola MS150I
 Samsung SCH-A530
 Pantech Q80
 Fly FT20
 Voxtel BD-20

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SPH-A520  

A